Чарльз Джо́зеф Джон Харт, или же просто Джо Харт (; 19 апреля 1987, Шропшир, Англия) — английский футболист, вратарь клуба «Селтик».

Биография 
Джо Харт родился в Шрусбери, графство Шропшир, в семье Карла и Луизы Харт. Посещал начальную школу Oxon, затем среднюю школу в пригороде Meole Brace в Шрусбери, где он был старостой в последний год. В школе он также хорошо играл в крикет, выступал вместе с игроком в крикет Стивеном Дэвисом, а с 11 лет играл в футбольной команде Шрусбери.

Клубная карьера

«Шрусбери Таун» 
Начинал свою футбольную карьеру в своём родном городе, в клубе «Шрусбери Таун», где выступал с 2003 по 2006 год. Однако в основном составе он закрепился лишь в сезоне 2005/06, сыграл 46 матчей и пропустил 55 мячей.

«Манчестер Сити» 
В 2006 году подписал контракт с клубом «Манчестер Сити» и был направлен в академию футбольного клуба. 22 мая 2006 года Манчестер Сити первоначально заплатил 600 тыс. фунтов стерлингов за Харта, Харт дебютировал в «Манчестер Сити» 14 октября 2006 года, когда после травм выбыли Андреас Исакссон и Никки Уивер, в матче Премьер-лиги против Шеффилд Юнайтед. Он выстоял в матче, который завершился нулевой ничьей. Выступал под 25-м номером. На старте сезона 2012/2013 Харт получил футболку с 1-м номером, что стало своеобразным признанием его заслуг в качестве основного вратаря «Манчестер Сити».

13 августа 2016 с приходом нового главного тренера Хосепа Гвардиолы, Харт был вытеснен из основы с первого тура сезона 2016/17 Премьер-Лиги. По мнению Гвардиолы, причиной стало плохое выступления на Евро 2016, и желание самого Гвардиолы лишить его основы. Харт решил продолжить сезон в аренде в итальянском «Торино».

В аренде (2007/2010) 
В январе и апреле 2007 года на короткое время передавался в аренду в другие клубы «Транмир Роверс» и «Блэкпул». В июне 2009 года было объявлено, что следующий сезон он проведёт в аренде в «Бирмингем Сити». По итогам сезона 2009/10 вошёл в «Команду года» по версии ПФА.
Вернувшись в «Манчестер Сити», Джо стал основным вратарем команды, вытеснив из стартового состава Шея Гивена.

«Торино» 
В августе 2016 по июнь 2017 года на правах аренды выступал за итальянский «Торино». Таким образом, он стал первым английским вратарем в Серии А с момента создания лиги в 1929 году.

«Вест Хэм» 
18 июля 2017 года Харт перешел в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды, которая рассчитана на один год. Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» будет платить часть зарплаты Харта во время его аренды в «Вест Хэме». При этом по окончании сезона лондонцы смогут выкупить игрока. Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.

«Бернли» 
7 августа 2018 года Харт покинул «Манчестер Сити» после 12 лет пребывания в клубе и перешёл в «Бернли», который испытывал проблемы с вратарской позицией из-за травм Ника Поупа и Тома Хитона. Сумма трансфера составила около 3,5 млн фунтов стерлингов, личный контракт Харта был заключён на два года.

«Тоттенхэм Хотспур» 
18 августа 2020 года 33-летний футболист заключил с лондонским клубом контракт, рассчитанный до лета 2022 года. «Шпорам» он достался бесплатно, присоединившись к команде на правах свободного агента.

«Селтик» 

3 августа 2021 года 34-летний футболист заключил контракт с Шотландским клубом «Селтик».Клуб купил его за 1 млн. фунтов стерлинга у «Тоттенхэма». Соглашение с 34-летним футболистом рассчитано на три года.

Выступления за сборную 

В юношеской сборной Англии (до 19 лет) провёл 6 матчей. В молодёжной сборной Англии (до 21 года) выступал с 2007 года по 2009 год, являлся основным вратарём и провёл 21 матч, из которых 3 на Евро-2009 в Швеции.

В 2008 году Харт был впервые вызван в национальную сборную Англию и провёл на поле один тайм в матче против Тринидада и Тобаго.

Числился в заявке сборной на чемпионат мира в ЮАР, однако не сыграл там ни одного матча. Основным вратарём сборной на том турнире был Дэвид Джеймс. Однако уже на Евро-2012 Харт был основным вратарём команды и провел все матчи, пропустив три гола, однако прямой его вины в этих голах не было. 14 ноября 2012 года в товарищеском матче против Сборной Швеции  после неудачного выноса мяча пропустил гол от Златана Ибрагимовича через себя из-за пределов штрафной. На Евро-2016 Харт провел все четыре матча, пропустив четыре гола, два из которых были пропущены на стадии 1/8 финала в матче с дебютантами турнира — сборной Исландии. На Евро 2016 вошёл в символическую сборную худших игроков турнира, как самый слабый вратарь на чемпионате (единственный из игроков сборной Англии, попавший в этот список).

Статистика выступлений за сборную

Достижения

Командные достижения 
 Манчестер Сити
 Чемпион Англии (2): 2011/12, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Англии: 2012
 Обладатель Кубок Футбольной лиги (2): 2013/14, 2015/16
 Итого: 5 трофеев

 Селтик
 Чемпион Шотландии: 2022

Личные достижения 
 Команда года второй лиги: 2005/06
 Команда года премьер-лиги (2): 2009/10, 2011/12
 Золотая перчатка английской Премьер-лиги (4): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Манчестер Сити»
 Профиль игрока на thefa.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Селтик»